Le nom Jorge Tavares est porté par plusieurs personnalités :
 Jorge Gonçalves Tavares (1905-?), un footballeur portugais ;
 Jorge Pinto Tavares (né en 1976), un arbitre de footballeur portugais

Voir aussi